Рамазан Эльдарович Рамазанов (15 февраля 1995, Октябрьское, Хасавюртовский район, Дагестан, Россия) — российский и болгарский борец вольного стиля, чемпион Болгарии, бронзовый призёр чемпионата Европы-2022. Серебряный призёр турнира «Аланы», бронзовый призёр турнира на призы А. Медведя, бронзовый призёр турнира памяти Д. Кунаева. Аварец по национальности.

Карьера 
С 2015 года вместе со своим братом занимался в хасавюртовском УОР. В августе 2018 года в составе сборной Дагестана отправился на чемпионат России. В ноябре 2018 года завоевал бронзовую медаль на турнире памяти Динмухамеда Кунаева в Казахстане. В мае 2019 года выступал на рейтинговом турнире в Италии, где в итоге занял 10 место. До 2019 года представлял Россию, после чего стал выступать за Болгарию. В конце января 2020 года выиграл чемпионат Болгарии. В январе 2023 года вновь стал чемпионом Болгарии.

Личная жизнь 
Его старший брат — Магомед, также борец, обладатель Кубка мира.

Спортивные результаты 
 Чемпионат Болгарии по вольной борьбе 2020 — ;
 Международный турнир Аланы по вольной борьбе 2019 - ;
 Международный турнир Александр Медведь 2019 - ;
 Мемориал Циалковсковского 2019 -;
 Мемориал Д.Кунаева 2018 -

Примечания

Ссылки 
 

Борцы России
Борцы Болгарии